

Особи 

Альбентоса () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Рауль Альбентоса — іспанський футболіст
 Вісенте Асенсі Альбентоса — іспанський футболіст

Топоніми 

 Альбентоса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель